Löfgren är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna:
 Löfgren 8 428
 Lövgren 3 938
 Löwgren 269
 Löfgreen 19
 Loefgren 9
 Løvgreen 4

Tillsammans blir detta 12 667 personer. Statistiska Centralbyrån uppger emellertid att det bara finns 12 655 personer med olika varianter av namnet Löfgren, vilket ger namnet plats nummer 58 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Löfgren eller varianter av detta namn

A
 Albert Löfgren (1872–1930), klarinettist och kompositör
 Alberto Löfgren (1854–1918), svenskargentinsk botaniker
 Alfred Löfgren (1861–1930), musiker
 Anna-Lena Löfgren (1944–2010), sångerska
 Arvid Löfgren (1880–1932), svenskamerikansk målare och dekorationsmålare
 Axel Löfgren (1880–1954), förbundsordförande och politiker

B
 Bengt Löfgren (född 1965), dokumentärfilmare
 Bertil Lövgren (född 1939), jazzmusiker och kompositör
 Birger Lövgren (1885–1947), historiker
 Bo Löfgren (1866–1932), företagsledare
 Britt-Marie Lövgren (1954–2012), politiker

C
 Carinne Löfgren-Williams (1928–2017), tecknare, grafiker och skulptör
 Carl-Agnar Lövgren (1929–1983), lärare, skolbibliotekskonsulent och redaktör
 Cecilia Löfgreen (född 1981), kommun- och landstingspolitiker, moderat
 Charles Löfgren (1874–1960), bankman och idrottsledare
 Charlotta Löfgren (1720–1784), poet
 Cia Löwgren (född 1949), skådespelare
 Claes J.B. Löfgren (född 1952), TV-journalist, författare och filmare
 Clara Löfgren (1843–1923), konstnär
 Curt Löwgren (1908–1967), skådespelare

D
 David Löfgren (född 1987), handbollsspelare
 Dick Löfgren (1921–1986), militär
 Dick Lövgren (född 1980), basist

E
 Eliel Löfgren (1872–1940), advokat och politiker
 Emelie Lövgren (född 1990), fotbollsspelare
 Erik Löfgren; flera
 Erik Löfgren (historiker) (1892–1972), historiker
 Erik Löfgren (ingenjör) (1897–1986), ingenjör och professor i radioteknik
 Erik Löfgren (tecknare) (1919–1996), tecknare och grafiker
 Erik Johan Löfgren (1825–1884), finländsk målare
 Ernst Löfgren (1864–1945), svensk jurist och politiker

F
 Fredrik Löfgren (född 1994), höjdhoppare

G
 Greta Löfgren (1884–1944), målare
 Gunnar Löfgren (1910–2012), fotbollsspelare
 Gustaf Löfgren (1895–1969). ingenjör
 Gösta Löfgren (1923–2006), fotbollsspelare

I
 Ida Lövgren (aktiv 1855–1956), operasångerska, sopran
 Inga Lövgren (1888–1972), mönsterritare och målare

J
 Jan-Erik Lövgren (född 1955), militär
 Jennie Löfgren (född 1977), sångerska, låtskrivare, musikproducent och filmmusikkompositör
 Jesper Löfgren (född 1997), fotbollsspelare
 Joakim Lövgren (född 1966), travtränare och travkusk
 John Ingvar Lövgren (1930–2002), mördare
 John Löwgren (född 1868), ämbetsman
 Jonas Löwgren (född 1964), professor i interaktionsdesign
 Jonna Löfgren (född 1987), trumslagare

K
 Karl-Gustaf Löfgren (1943–2021), nationalekonom
 Kristin Löfgren (född 1989), orienterare

L
 Lars Löfgren (född 1935), teaterchef, regissör och författare
 Lars Löfgren (ingenjör) (1925–2013)
 Ludvig Löfgren (född 1972), svensk glaskonstnär

M
 Margareta Lövgren (född 1952), friidrottare
 Maria Löfgren, teaterregissör
 Marianne Löfgren (1910–1957), skådespelare
 Marianne Löwgren (född 1942), miljöforskare
 Martin Löfgren (1880–1926), ingenjör
 Mats Löfgren (1951–2007), journalist och översättare
 Mia Löfgren (född 1976), sångerska
 Mia Leche Löfgren (1878–1966), författare och pacifist
 Mikael Löfgren (född 1969), skidskytt
 Mikael Lövgren (född 1961), företagsledare
 Mikael Lövgren (ishockeyspelare)

N
 Niklas Löfgren (född 1979), fotbollsspelare
 Nils Löfgren (1913–1967), kemist
 Nils Lövgren (1852–1920), biskop
 Nils Isak Löfgren (1797–1881), präst och fornforskare

O
 Orvar Löfgren (född 1943), etnolog
 Oscar Lövgren, flera personer
 Oscar Löfgren (1898–1992), lärare och lingvist
 Oscar Lövgren (hymnolog) (1899–1980), hymnolog, psalmförfattare och teologie hedersdoktor
 Oscar Lövgren (politiker) (1888–1952), politiker och journalist

P
 Patrik Lövgren (född 1975), friidrottare
 Pehr Löfgreen (1934–2022), politiker, moderat
 Peter Löfgren (född 1956), journalist, utrikeskorrespondent och dokumentärfilmare

R
 Robert Löfgren (1893–1978), målare och teckningslärare
 Rolf "Rulle" Lövgren (1920–2003), revyartist

S
 Sara Löfgren (född 1977), sångerska
 Sigfrid Löfgren (1908–1994), disponent och politiker
 Stefan Lövgren (född 1970), handbollsspelare
 Sten Löfgren (1907–1976), överste
 Stig Löfgren, flera personer
 Stig Löfgren (militär) (1912–1998), general
 Stig Löfgren (ingenjör) (1913–1958), professor
 Svante Löfgren (1918–2017), journalist, författare och översättare
 Sven Löfgren, flera personer
 Sven Löfgren (författare) (1906–1977)
 Sven Löfgren (läkare) (1910–1978), lungläkare, professors namn
 Sven Löfgren (skådespelare) (1906–1991), rekvisitör och skådespelare
 Sven Emil Löfgren (1878–1934), folkskollärare och författare
 Sven-Åke Lövgren (född 1939), friidrottare

T
 Thure Löfgren (1921–2002), målare, tecknare och grafiker
 Tomas Löfgren (född 1977), skidorienterare
 Torgny Löwgren (född 1972), ishockeyspelare
 Torsten Löfgren (1886–1966), ämbetsman och politiker
 Torsten Löwgren (1903–1991), målare och grafiker

U
 Ulf Löfgren (1931–2011), illustratör och författare
 Ulla Löfgren (född 1943), politiker

V
 Viktor Lövgren (född 1990), fotbollsspelare

Z
Zoe Lofgren (född 1947), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Kalifornien

Å
 Åke Löfgren (1915–1995), förläggare, författare och översättare

Källor

Svenska efternamn